Мольви́сар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Население — 3269 человек (на 2010 год). Расстояние — 70 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Infomolvizar, la web de información general sobre Molvízar
 Microweb turística de Molvízar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Molvízar 
 Sitio oficial del Ayuntamiento de Molvízar

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады